Чемпионат АСЕАН по футболу (AFF Suzuki Cup) — международный футбольный турнир, проводимый Федерацией футбола АСЕАН. В турнире принимают участие национальные сборные стран Юго-Восточной Азии. Первый розыгрыш трофея, который вплоть до 2005 года носил название Tiger Cup (в честь главного спонсора — сингапурской пивоваренной компании), состоялся в 1996 году. С 2008 года соревнование носит название Кубок Судзуки в честь титульного спонсора компании Suzuki. Соревнования проходят раз в два года. Действующим чемпионом является сборная Таиланда.

Результаты

Победители и финалисты

Выступление команд 

 НУ = Не участвовала
 НК = Не прошла квалификацию
 Г = Групповой этап
 ПФ = Полуфинал (с 2007 года матчи за 3-е место не проводятся)

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира
 Сайт Федерации футбола АСЕАН
 Статистика чемпионата АСЕАН на RSSSF

Соревнования национальных сборных по футболу

АСЕАН
Чемпионат АСЕАН по футболу